Vânători (Galați)
 Vânători (Iași), een gemeente in het district Iași, Roemenië
 Vânători (Mehedinți), een gemeente in het district Mehedinți, Roemenië
 Vânători (Mureș), een gemeente in het district Mureș, Roemenië
 Vânători (Vrancea), een gemeente in het district Vrancea, Roemenië